È stata la prima edizione del torneo.

Xenia Knoll e Petra Martić hanno sconfitto Raluca Olaru e İpek Soylu per 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Raluca Olaru /  İpek Soylu (finale)
  Chan Chin-wei /  Renata Voráčová (quarti di finale)

  Julia Glushko /  Paula Kania (semifinale)
  Xenia Knoll /  Petra Martić (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bol Open 2016
WTA Challenger Tour 2016